Santa Cristina har flere betydninger:

 Santa Cristina d'Aspromonte, en by i Calabrien, Italien
 Santa Cristina e Bissone,
 Santa Cristina Gela, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Santa Cristina Gherdëina,
 Santa Cristina d'Aro,
 Santa Cristina de la Polvorosa,
 Santa Cristina de Valmadrigal,
 Santa Cristina Valgardena